Чемпіонат Албанії 1981–1982 — 43-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став «17 Ненторі».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Тирана) взяв участь у Кубку володарів кубків 1982—1983 як переможець Кубка Албанії 1981—1982.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1981—1982
Албанія
Албанія